Надькёрёш () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 25 556 человек (2005).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии